Affolterbach ist ein geographischer Name:

 Affolterbach, Ortsteil der Gemeinde Wald-Michelbach im Kreis Bergstraße, Hessen
 Affolterbach (Ulfenbach), linker Zufluss des Ulfenbachs in Affolterbach, Gemeinde Wald-Michelbach, Kreis Bergstraße, Hessen

Siehe auch:
 Affalterbach
 Afholderbach